Dolhești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Dolhești (Iași)
 Dolhești (Suceava)